Сергій Володимирович Андронов  — російський хокеїст, центральний нападник, олімпійський чемпіон. Виступає за «ЦСКА» у КХЛ.

Статистика

Клубна статистика

Міжнародна статистика

Посилання 
 Профіль  на Eeurohockey  

Уродженці Пензи
Російські хокеїсти
Гравці збірної Росії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2022
Російські олімпійські чемпіони
Російські срібні олімпійські медалісти
Олімпійські чемпіони з хокею із шайбою
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2018
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Хокеїсти «Лади»
Хокеїсти ЦСКА (Москва)
Хокеїсти «Чикаго Вулвс»